

Patronyme 

 Alexis  Machuca (né en 1990), footballeur argentin
 Linda Machuca (née en 2001), lutteuse argentine
 Juan Machuca (né en 1951), footballeur chilien
 Manuel Machuca (1924-1985), footballeur chilien
 Pedro Machuca (1490-1550), architecte espagnol

Voir aussi 
 C'est le titre d'un film Mon ami Machuca